Mona Sahlin
Dan Sahlin